De Glasgow Cup is een voetbaltoernooi voor clubs uit Glasgow. Van 1887 tot 1989 was het een proftoernooi, sinds 1990 is het een jeugdvoetbaltoernooi.

De Cup wordt de gedomineerd door The Old Firm (Rangers FC en Celtic FC), waarbij de Rangers 49 keer wonnen en Celtic 39 keer. Andere teams waren onder andere Queen's Park, Partick Thistle, Third Lanark AC en Clyde FC. 

Door de Europese toernooien als de Europacup I, Europacup II en de UEFA Cup werd de Glasgow Cup steeds minder belangrijk, in de jaren 70 werd de Cup zelfs vier jaar niet georganiseerd en één seizoen niet afgewerkt.

Finales

Erelijst

Externe links
Geschiedenis van het toernooi
Schotse voetbalcompetitie